Poindexter kan betekenen:
 de familienaam van:
 Buster Poindexter, popzanger, bekend van de hit Hot, hot, hot (1988) en de punkband New York Dolls;
 John Poindexter, Amerikaans militair deskundige, bekend van de Iran-Contra-affaire;
 Poindexter, een personage uit de tekenfilmserie Felix the Cat van 1958 t/m 1961.